Charamsa ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Charamsa (1927–1983), österreichischer Musiker und Komponist
 Krzysztof Charamsa (* 1972), polnischer Theologe und suspendierter römisch-katholischer Priester